Hypoglykemie
Verkorting van natriumhyposulfaat, thans thio of natriumthiosulfaat genoemd.